Een afkorting voor de spelcomputer Nintendo 64

Een verkeersweg:
N64 (België)
N64 (Frankrijk)
N64a (Frankrijk)